203 mm haubica wz. 1931 – ciężka haubica produkcji radzieckiej na łożu z podwoziem gąsienicowym
 203 mm haubica wz. 1931 – holowana ciężka haubica produkcji radzieckiej na czterokołowym podwoziu